Kozlov eller Kozlova kan syfta på:

Geografi
 Kozlov – ett tidigare namn på den näst största staden i Tambov oblast i Ryssland, se Mitjurinsk
 Kozlov, Havlíčkův Brod, ort i Tjeckien
 Kozlov (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,41, long 15,70)
 Kozlov (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,38, long 16,08)
 Kozlov Nunataks –  nunataker i Antarktis
 23406 Kozlov – en asteroid i huvudbältet
 Kozlova Glava – en bergstopp i Bosnien och Hercegovina

Personer
Kozlov (maskulinformen) eller Kozlova (femininformen) är också ett vanligt ryskt efternamn.

 Anna Kozlova (1972–), en rysk och sedermera amerikansk konstsimmare
Ivan Kozlov (1779-1840), rysk poet
Pjotr Kuzmitj Kozlov  (1863—1935), rysk militär och upptäcktsresande
Viktor Kozlov, (född 1975), rysk ishockeyspelare
Vjatjeslav Kozlov (född 1972), rysk ishockeyspelare
Daniil Kazloŭ, (född 1997), vitrysk sångare